North East ist die Bezeichnung für:

Orte in den USA:
 North East (Maryland)
 North East (New York)
 North East (Pennsylvania)

einen Distrikt in Singapur:
 North East (Singapur)

folgende Unternehmen:
 North East Fibreglass, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Vereinigtes Königreich:
 North East England, Region
 North East Scotland, Wahlregionen

Siehe auch:
North-Eastern